Antaios steht für:

 Antaios, Riese der griechischen Mythologie
 Antaios (Bildhauer) (2. Jh. v. Chr.), griechischer Erzgießer 
 Antaios (Zeitschrift), deutsche Kulturzeitschrift (1959–1971)
 Verlag Antaios, deutscher Buchverlag
 Upupa antaios, ausgestorbene Vogelart, siehe St.-Helena-Wiedehopf

Siehe auch:
 Antaeus